Cieślar ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Cieślar (* 1992), polnischer Nordischer Kombinierer
 Irena Wisełka-Cieślar (* 1950), polnische Organistin und Musikpädagogin
 Jan Cieślar (* 1967), polnischer lutherischer Geistlicher, Bischof der Diözese Warschau der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen 
 Maria Cieślar, polnische Bogenbiathletin
 Mieczysław Cieślar (1950–2010), polnischer lutherischer Theologe und Bischof

Cieślar
 Cieślar (Schlesische Beskiden), Berg auf der polnisch-tschechischen Grenze